Натуральне число 1997
 1997 рік до нашої ери
 1997 рік нашої ери